Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2015/16 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 2015/16 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Grundsätzlich war die Zahl der gemeldeten Spieler für die Mannschaften der Elitserien nicht begrenzt, und auch während der Saison waren noch Nachmeldungen möglich. Während der SK Rockaden Stockholm und Kungstornet mit je zehn eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim Farsta SK und beim Västerås Schackklubb je 14 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 119 Spieler zum Einsatz, von denen 37 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Georg Meier (SK Team Viking), je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten sein Mannschaftskollege Evgeny Agrest sowie Axel Smith (Lunds ASK). Mit Frode Urkedal (Farsta SK), Jesper Hall (Lunds ASK) und Johan Nordebrink (Västerås SK) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Urkedal zwei Partien, Hall und Nordebrink je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel beim ersten Saisoneinsatz; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl beim ersten Saisoneinsatz; bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die zu diesem Zeitpunkt gültige (schwedische) LASK-Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste beim ersten Saisoneinsatz; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, ESP = Spanien, EST = Estland, FIN = Finnland, GER = Deutschland, LTU = Litauen, MNE = Montenegro, NOR = Norwegen, POL = Polen, SWE = Schweden, YEM = Jemen
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SK Rockaden Stockholm

SK Team Viking

Lunds ASK

Limhamns SK

Eksjö SK

Farsta SK

Schacksällskapet Manhem

Kungstornet

Burgsvik Alva SK

Västerås Schackklubb

Weblinks 

 Ergebnisse auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2015
Schach 2016